Esistono due comuni francesi con questo nome

Sacy – Marna
Sacy – Yonne